Рика може бити:
 Рика, икавски изговор ијекавске ријечи ријека или екавске ријечи река
 Рика, масивни ток воде преко копна
 Рика, град у Приморско-горанској жупанији у Хрватској
 Рика (ријека), десна притока ријеке Врбас
 Рика (Јајце), насељено мјесто у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Ријека (вишезначна одредница)
 Река (вишезначна одредница)
 Ричица (вишезначна одредница)